Dongyue kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongyue (socken i Kina, lat 29,83, long 103,25), Sichuan, 
 Dongyue (socken i Kina, lat 30,98, long 105,40), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar